Justen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Justen (1921–2006), deutscher Professor und PM-Pionier
 Christel Justen (1957–2005), deutsche Schwimmerin und Sporttherapeutin
 Elgin Justen, deutsche Kegelsportlerin
 Friedrich Justen (1904–1990), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen
 Hans-Josef Justen († 2015), deutscher Sportjournalist 

Justen ist der Name folgender Orte:
 Justen, deutscher Name der Gemeinde Giustino (Trentino) in der Provinz Trient, Italien